Василий Яковлевич Яроцкий:
 Яроцкий, Василий Яковлевич (1824—1897) — русский филолог, профессор университета Святого Владимира.
 Яроцкий, Василий Яковлевич (1887—1938) — революционер-большевик, историк, профессор и ректор САГУ. Примечания